Halticopterina är ett släkte av steklar som beskrevs av Erdös 1946. Halticopterina ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Halticopterina